

События 
 4 января — после инсценировки расстрела осуждённым петрашевцам, включая Ф. М. Достоевского, объявлено о помиловании.
 2 марта — в Пруссии изданы законы об отмене поземельной крепостной зависимости за выкуп.
 14 марта — французский писатель Оноре де Бальзак венчался с Эвелиной Ганской.
 19 апреля — между Великобританией и США заключён договор Клейтона-Булвера о нейтральном статусе будущего Панамского канала, взаимном отказе от приобретения исключительных прав на канал, взаимном отказе от оккупации территорий в Центральной Америке и пр.
 17 июня — на американском судне  возник пожар, в результате которого погибло до 289 человек.
 9 сентября — Калифорния стала 31-м американским штатом.
 12 сентября — в ходе Датско-прусской войны произошла битва при Миссунде.
 1 октября — упразднена таможенная граница между австрийскими и венгерскими землями Австрийской империи.
 29 ноября — в Ольмюце (совр. Оломоуц, Чехия) подписано  между Пруссией и Австрией, дававшее Австрии свободу действий по подавлению революции в германских государствах и обязавшее Пруссию вернуть армию в состояние мирного времени.

Без точных дат 
 В Германском союзе принят закон, уничтожающий мелкие повинности крестьян.

Наука

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1850 году
 15 января — Софья Васильевна Ковалевская, российский математик и механик, первая в мире женщина — профессор математики (род. 1891).
 27 января — Эдвард Джон Смит — английский морской офицер, многолетний капитан пароходной компании «Уайт Стар Лайн», первый и единственный капитан лайнера «Титаник» (ум. 1912).
 22 февраля — Фёдор Александрович Васильев, русский живописец-пейзажист (ум. 1873).
 26 февраля — Фридрих Карл Гинцель, австрийский астроном (ум. 1926).
 13 мая — Модест Ильич Чайковский, русский драматург и либреттист, младший брат П. И. Чайковского (род. 1916).
 18 марта — Юзеф Монтвилл, польский банкир и меценат (род. 1911).
 24 июня — Гораций Герберт Китченер, английский фельдмаршал, граф (ум. 1916).
 25 августа — Павел Борисович Аксельрод, меньшевик-ликвидатор (ум. 1928).
 31 августа — Александр Ничипорович Шимановский, белорусский этнограф и фольклорист; пушкинист (ум. 1918).
 4 сентября — Луиджи Кадорна, итальянский военачальник, маршал, руководивший армией Италии в период Первой мировой войны (ум. 1928).
 13 ноября — Роберт Льюис Стивенсон, английский писатель и поэт, автор приключенческих романов и повестей, крупнейший представитель английского неоромантизма (ум. 1894).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1850 году
 12 февраля — Ефрем Осипович Мухин, выдающийся русский врач, доктор медицины (род. 1766).
 9 мая — Жозеф Луи Гей-Люссак, французский химик и физик (род. 1778).
 18 августа — Оноре де Бальзак, французский писатель (род. 1799).
 26 августа — Луи-Филипп I, король Франции (род. 1773).
 23 сентября — Хосе Хервасио Артигас, один из руководителей освободительного движения против испанского и португальского колониальных режимов в Южной Америке, национальный герой и отец-основатель уругвайского государства (род. 1764).
 10 декабря — Юзеф Бем, польский полководец (род. 1794).
 9 июля — Закари Тейлор, 12-й президент США (род. 1784).
 3 декабря — Николай Александрович Окунев (род. 1788), генерал-лейтенант Русской императорской армии; военный писатель

См. также

Примечания